{{Кинематографист
|имя                  = Сюзанна Ли
|оригинал имени       = 
|изображение          = Suzanna Leigh Allan Warren.jpg
|описание изображения = Фото Аллана Уоррена, 1977 год.
|имя при рождении     = Сандра Эйлин Энн СмитSandra Eileen Anne Smith
|профессия            = 
|годы активности      = 1956—1960, 1963—1974, 1978, 2015
}}
Сюза́нна Ли (; 26 июля 1945, Лестер — 11 декабря 2017, ) — британская актриса кино и телевидения.

 Биография 
Сандра Эйлин Энн Смит (настоящее имя актрисы) родилась 26 июля 1945 года в городе Лестер (графство Лестершир, Англия), но выросла в графстве Беркшир. Её отец занимался производством автомобильных двигателей. С 1956 года начала сниматься в кинофильмах, с 1963 года — в телесериалах. Однако востребованной актрисой Ли так и не стала: за 18 лет (1956—1974) она снялась всего в шестнадцати кинофильмах (в первых четырёх — без указания в титрах), одном телефильме (французском) и одиннадцати эпизодах восьми сериалов. В 1978 году последовала гостевая роль в одном эпизоде сериала The Chiffy Kids, в 2015 году — небольшая роль в кинофильме Grace of the Father, и на этом кинокарьера Ли была завершена.

Свой актёрский псевдоним актриса взяла в честь своей крёстной матери, известной английской актрисы Вивиан Мэри Хартли (1913—1967), которая тоже не стала сниматься под своим настоящим именем, а взяла себе псевдоним Вивьен Ли; а дочь свою назвала Сюзанна.

В середине 1960-х годов актриса переехала в Голливуд, где снялась в паре фильмов, но затем вернулась в Англию.

В 1972 году Ли вышла замуж за мужчину по имени Тим Хью-Уильямс, у пары родилась дочь, которую назвали Наталия (стала актрисой); в 1982 году последовал развод. По состоянию на конец 1990-х годов Ли жила на съёмной квартире в бедном пригороде Лондона с дочерью и собакой.

В 2000 году свет увидела автобиография Ли, озаглавленная «Рай в стиле Сюзанны» (), что является отсылкой к самому известному фильму, в котором она снялась за свою жизнь — «Парадиз по-гавайски» (1966).

В сентябре 2016 года врачи диагностировали у Ли рак печени в последней, самой запущенной стадии. От этого заболевания актриса и скончалась 11 декабря 2017 года в городе  (штат Флорида, США)<ref>Paradise, Suzanna Style   на сайте gofundme.com</ref>.

Избранная фильмография 

Широкий экран
 1956 —  / The Silken Affair — эпизод (в титрах не указана)
 1958 — Мальчик-с-пальчик / tom thumb — подтанцовка в номере «Танцующие башмаки» (в титрах не указана)
 1960 —  / Oscar Wilde — эпизод (в титрах не указана)
 1963 —  / Bomb in the High Street — Джеки
 1965 —  / The Pleasure Girls — Ди
 1965 —  / Boeing Boeing — Вики Хокинс
 1966 — Парадиз по-гавайски / Paradise, Hawaiian Style — Джуди Хадсон
 1966 —  / The Deadly Bees — Вики Роббинс
 1967 —  / Deadlier Than the Male — Грейс
 1968 —  / The Lost Continent — Юнити Уэбстер
 1968 —  / Subterfuge — Донетта
 1971 — Страсть к вампиру / Lust for a Vampire — Джанет Плейфэйр
 1972 —  / The Fiend — Пэдди Линч
 1974 —  / Son of Dracula — Амбер
Телевидение
 1963 —  / The Sentimental Agent — Джин (в эпизоде Never Play Cards with Strangers)
 1964 —  / The Saint — Лилла Макэндрю (в эпизоде The Wonderful War)
 1966 —  / The Wednesday Play — Элейн (в эпизоде A Tale of Two Wives)
 1968 —  / Journey to the Unknown — Вики (в эпизоде One on an Island)
 1971 — Сыщики-любители экстра-класса / The Persuaders! — Эмили Мейджор (в эпизоде Chain of Events)

Примечания

Ссылки 
 Сюзанна Ли  на сайте ''bfi.org.uk

Дети-актёры Великобритании
Умершие от рака печени
Киноактрисы Великобритании